ASU steht als Abkürzung für:
 Abgassonderuntersuchung, siehe Untersuchung des Motormanagements und Abgasreinigungssystems
 Amtliche Sammlung von Untersuchungsverfahren nach §64 des LFGB
 Arabische Sozialistische Union, Name nasseristischer Parteigründungen in der gesamten arabischen Welt
 Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer in Deutschland, siehe Die Familienunternehmer
 Arbitrary Strength Unit (deutsch etwa „Universelle Signalstärke-Einheit“), Wert für die empfangene Signalstärke (→Received Signal Strength Indication)
 Atomschutzunterstand der Schweizer Armee
 Flughafen Asunción in Paraguay (IATA-Code)

Hochschulen:
 Ain-Schams-Universität, Kairo
 Aklan State University, auf Panay, Philippinen
 Alabama State University, Montgomery
 Albany State University, Georgia
 Aleksandras-Stulginskis-Universität, Litauen, siehe Landwirtschaftsakademie der Vytautas-Magnus-Universität
 Angelo State University, Texas
 Appalachian State University, Boone, North Carolina
 Arizona State University, Tempe
 Arkansas State University, Jonesboro
 Augusta State University, Georgia

asu steht für:
 Asuriní (ISO-639-3-Code), Dialekt des Akwáwa-Dialektclusters, Tupí-Guaraní-Sprache in West-Brasilien

Asu steht für:
 Asu (Insel), eine der indonesischen Hinako-Inseln
 Asu (Sprache), eine nigerianische nupoide Sprache
 eine nordosttansanische Bantusprache, siehe Pare (Sprache)

Siehe auch:
 ASU – INES

Abkürzung